«Hold You Down» — песня американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес для её четвёртого студийного альбома Rebirth (2005), записанная при участии рэпера Fat Joe. Авторы песни — Грегори «Nyce Boy» Кристофер, Грегори Бруно, , Джозеф Картахена, ,  и . Продюсеры — Кристофер, Бруно и Руни.

Композиция является второй по счёту совместной работой Дженнифер Лопес и Fat Joe. Первой является сингл «Feelin' So Good», выпущенный в 1999 году, в записи которого также принимал участие Big Pun. В 2014 году Лопес и Fat Joe выпустили совместный сингл под названием «Stressin'».

История выхода 
После успеха композиции «Get Right», первого сингла с пластинки Rebirth, было принято решение выпустить в качестве второго сингла песню «Hold You Down», которую критики и поклонники высоко оценили. Композиция также вошла в альбом Fat Joe All or Nothing (2005). Совместный ремикс с Доном Омаром вошёл в его сборник песен .

 Отзывы критиков 

Майк Шиллер из PopMatters назвал композицию «неудачным и практически незаметным дуэтом с Fat Joe». По мнению рецензента Entertainment Weekly'' Дэвида Брауни, «участие Fat Joe в этой песни отодвигает Лопес на второй план».

Список композиций 

 Австралийский CD-макси-сингл
 Hold You Down (совместно с Fat Joe) (Radio Edit) — 3:55
 Hold You Down (совместно с  Fat Joe) Cory Rooney Spring Mix) — 4:51
 Hold You Down (совместно с Don Omar) (The Eliel Mix) — 4:02
 Hold You Down (совместно с Don Omar) (SPK and DJ Lobo Remix) — 3:59

 Европейский CD-сингл
 Hold You Down (Radio Edit) — 3:55
 Hold You Down (Cory Rooney Spring Clean Mix) — 4:51

 Европейский CD-макси-сингл
 Hold You Down (Album Version) — 4:36
 Hold You Down  (The Eliel Mix) — 4:02
 Hold You Down (SPK and DJ Lobo Remix) — 3:59
 Get Right (совместно с Fabolous) (Hip Hop Remix) — 3:47
 Hold You Down (Видеоклип)

 Винил (Европа)
 Hold You Down (Cory Rooney Spring Clean Edit Mix) — 4:22
 Hold You Down (Cory Rooney Spring Instrumental Mix) — 4:51
 Hold You Down (Album Version) — 4:36
 Hold You Down (The Eliel Mix) — 4:02
 Hold You Down (SPK and DJ Lobo Remix) — 3:59
 Hold You Down (The Eliel Instrumental Mix) — 4:02

 Винил (США)
 Hold You Down (Album Version) — 4:36
 Hold You Down (Instrumental) — 4:36

12" винил (ремиксы)
 Hold You Down (Cory Rooney Spring Edit Mix) — 4:22
 Hold You Down (Cory Rooney Spring Instrumental Mix) — 4:51
 Hold You Down (SPK and DJ Lobo Remix) — 3:59
 Hold You Down (The Eliel Mix) — 4:02

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки